

Ґадка — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґадка — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґадка — село в гміні Міжець Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства